Хышхарыпш может означать:

 Хышхарыпш/Хышха (), другое название — Багнари () — село в Гагрском районе/муниципалитете в Абхазии.
 Хышхарыпш (), другое название — Демерченц () — село в Гагрском районе/муниципалитете в Абхазии.